Hellboy (, hell — ад, boy — мальчик) — пятый и последний микстейп американского хип-хоп-исполнителя Lil Peep. Он был выпущен 25 сентября 2016 года, спустя несколько месяцев после подписания контракта с лейблом First Access Entertainment. С микстейпа было выпущено два сингла: «move on, be strong», 5 сентября 2016 и «Girls», 4 января 2017 года. Музыкальное видео в дополнение к синглу было выпущено в тот же день.

Спустя четырнадцать месяцев после выхода микстейпа Billboard посвятил статью покойному рэперу, упомянув «Girls» как одну из семи лучших песен рэпера. В 2019 году Pitchfork включили Hellboy на 193-е место в своём списке «200 лучших альбомов 2010-х».

25 сентября 2020 года менеджмент Lil Peep переиздал Hellboy на цифровых площадках на четвёртую годовщину.А 29 сентября на официальном YouTube канале исполнителя вышел клип на композицию Hellboy.

История 
30 августа 2016 года Lil Peep объявил в своём аккаунте в Твиттер, что микстейп будет выпущен 25 сентября 2016 года. Изначально микстейп должен был состоять из восьми треков. Семь из них, оставшихся на финальном проекте, два с скорректированными названиями.

На обложке альбома изображён Lil Peep, стоящий и смотрящий на землю, одетый в хоккейную майку Нью-Джерси Девилз. Фотографом выступил Миллер Родригес. В интервью для GQ в 2017 году Lil Peep объяснил, что он читал комиксы Хеллбой и был поклонником персонажа. Hellboy был выпущен на цифровые площадки 25 сентября 2020 года.

Отзывы 

В статье The New Yorker о появлении «грустного рэпа», набирающего популярность в 2017 году, «OMFG» был описан как «выдающийся на своём микстейпе [Hellboy]». В 2019 году Pitchfork включили Hellboy на 193 позицию в списке «200 лучших альбомов 2010-х».

Список треков 
Кредиты адаптированы под Genius, Pandora, Spotify и YouTube Music.

Комментарии к семплам

  «Hellboy» содержит элементы песни рок-группы Underoath 2008 года «Too Bright too See, Too Loud to Hear».

Чарты

Примечания 

Альбомы 2016 года
Микстейпы 2016 года
Альбомы Lil Peep
Альбомы, выпущенные самостоятельно